Urbar kan syfta på: 

 Urbar (sagokung) – en svensk sagokung
 Urbar, Rhein-Hunsrück – en kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis i Rheinland-Pfalz
 Urbar, Mayen-Koblenz – en kommun i Landkreis Mayen-Koblenz i Rheinland-Pfalz